

Patronymie
 Auguste Lamey (1772-1861) est un magistrat, poète et dramaturge.
 Hubertus Lamey (1896-1981) est un generalmajor pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Michael Lamey (1979- ) est un footballeur professionnel néerlandais.

Toponymie
 Rue Louis Isidore Lamey est un clos bruxellois de la commune d'Auderghem